La prima edizione della serie televisiva Catfish è stata trasmessa negli Stati Uniti per la prima volta dall'emittente MTV dal 12 novembre 2012 al 25 febbraio 2013.

In Italia l'edizione è stata trasmessa in prima visione dal canale satellitare MTV dal 15 febbraio 2013.

Sunny & Jamison 
La studentessa infermieristica Sunny incontra su Facebook, e successivamente si innamora, del modello "Jamison" o "RJ", ma non si sono mai incontrati negli otto mesi in cui hanno parlato. Quando Nev infine presenta Sunny a "Jamison", si scopre che in realtà quest'ultimo è una ragazza di nome Chelsea. È stata lei, infatti, a parlare con Sunny, poiché aveva originariamente creato il profilo per vendicarsi di un ex amico. Chelsea non ha mostrato alcun rimorso e afferma di non provare alcun sentimento per Sunny. Più tardi parlano e Chelsea ammette di essere bisessuale e di provare qualcosa per Sunny. Decidono, così, di rimanere solo amiche. Alla fine Nev presenta a Sunny il vero Jamison.

Trina & Scorpio 
La ballerina esotica Shawnise, aka Trina, incontra un ragazzo che lavora dell'esercito di nome Lee, aka "Scorpio", su MySpace, e si inviano messaggi per oltre un anno. Quando Nev, insieme a Max fa una ricerca in Internet, scopre che le foto di "Scorpio" appartengono a Larry Drummer, un modello di Atlanta. Quando Nev presenta Shawnise a Lee, il ragazzo le dice di avere 4 figli anziché 2 e che ha 32 anni anziché 27, come invece era riportato su MySpace. Alla fine, Nev presenta Shawnise al vero Larry Drummer. Lee dopo un po' di tempo dice di essere ancora amico di Trina, ma spera in qualcosa di più. Trina ha smesso di ballare e sta cercando altre opportunità per migliorare la sua carriera.

Edizioni di programmi televisivi